Alla mot alla kan syfta på:

 Gruppspel och seriespel
 Alla mot alla (låt av Kent) – en låt från 2005 av Kent på Palace & Main
 Alla mot alla (radioprogram) – ett program i Sveriges Radio på 1950-talet
 Alla mot alla med Filip och Fredrik – ett svenskt TV-program på Kanal 5

Se även
Allas krig mot alla